Leningrad, termine composto da Lenin, soprannome del rivoluzionario russo Vladimir Il'ič Ul'janov (1870-1924), e grad ('città', nelle lingue slave), può riferirsi a:

Città 
Leningrado – nome di San Pietroburgo nel periodo comunista.

Navi 
Due unità della Marina militare sovietica hanno portato il nome di Leningrad
Leningrad – cacciatorpediniere della classe Leningrad, varato nel 1933 e radiato nel 1958
Leningrad – incrociatore portaelicotteri della classe Moskva, varato nel 1966 e radiato nel 1991

Musica 
Leningrad – Sinfonia n. 7 di Dmitrij Šostakovič (1941)
Leningrad – gruppo ska punk russo

Altro 
Leningrad – film del 2009 diretto da Aleksandr Buravsky
2046 Leningrad – asteroide della fascia principale
Zenit Leningrad – squadra di calcio sovietica (dal 1991 Zenit San Pietroburgo)

Pagine correlate 
Leningradskij rajon
Oblast' di Leningrado

Altri progetti